In der Schweiz werden in der Leichtathletik-Disziplin des Marathonlaufs die nationalen Meisterschaften jährlich durch den Leichtathletik-Verband Swiss Athletics ausgetragen.
Frauen laufen die Marathondistanz seit 1978.

Erfolgreichste Athleten 
Elisabeth Krieg wurde zwischen 1992 und 2004 siebenmal Schweizer Meisterin im Marathonlauf, Marco Kaminski sechsmal und Richard Umberg holte sich diesen Titel fünfmal zwischen 1977 und 1987.

Schweizermeister Marathon (Swiss Athletics)

Weblinks 
 Liste der Schweizer Marathonmeister bei der Association of Road Racing Statisticians (Männer 1901, 1908, 1909, 1927–2017, Frauen 1978–2017)
 Ergebnisdatenbank von Swiss Athletics mit den Top 3 ab 1985
 Swiss Championships (1960–2006) auf gbrathletics.com

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Liste (Schweizer Meister)
!
Leichtathletik (Schweiz)